BKB peut désigner :
 Basler Kantonalbank  (en français, Banque cantonale de Bâle), une banque cantonale suisse ;
 Aéroport de Bikaner, l'aéroport de la ville de Bikaner dans le Nord de l'Inde.